Voici la liste des planètes mineures numérotées de 489001 à 490000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 489001 à 490000

489001-489100

489101-489200

489201-489300

489301-489400

489401-489500

489501-489600

489601-489700

489701-489800

489801-489900

489901-490000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000